Samotář může být:

člověk milující samotu
Samotář (album) – album Jakuba Smolíka
Samotář (film, 1987) – francouzský film z roku 1987
Samotář (film, 2008) – film z roku 2008
Samotář v Seattlu – americký film z roku 1993
Samotář Jim – americký film z roku 2005
Gentleman samotář – britský televizní film z roku 1976

Podobný název
Samotáři – český film z roku 2000 režiséra Davida Ondříčka